La Haye pode se referir a:
 La Haye (Sena Marítimo)
 La Haye (Vosges)

Desambiguações de topônimos